Выпускной — прилагательное от существительного выпуск, употребляемое так же в значении существительного.

 Выпускной экзамен
 Выпускной вечер
 Выпускной — американский фильм ужасов 1980 года.
 Выпускной — американский фильм ужасов 2006 года.
 Выпускной — американская молодёжная романтическая комедия 2011 года.
 Выпускной — российская молодёжная комедия 2014 года.
 Выпускной — румынский драматический фильм 2016 года.
 Выпускной экзамен (За гранью возможного) — телефильм, 16 серия 4 сезона сериала «За гранью возможного».

Примечания